Live in Italy může být:

 Live in Italy (album, Mike Bloomfield) – album hudebníka Mika Bloomfielda z roku 1981
 Live in Italy (album, Lou Reed) – album hudebníka Lou Reeda z roku 1984
 Live in Italy (album, Jaco Pastorius) – album hudebníka Jaca Pastoria z roku 1991
 Live in Italy (album, 21st Century Schizoid Band) – album skupiny 21st Century Schizoid Band z roku 2003